Донски може да се отнася за:

 Дмитрий Донски- руски княз от 14 век.
 Александър Донски – съвременен македонски историк и преводач
 Александър Донски (тенисист) – български тенисист
 Стоян Донски – български революционер на ВМОРО и ВМОК